Farnsberg ist der Name folgender Berge:
 Farnsberg (Rhön) (786 m), in der Rhön bei Riedenberg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern, Deutschland
 Farnsberg (Faltenjura) (761 m), im Faltenjura bei Buus, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz